Эндрю Кларк (), более известный под псевдонимом Andy C — британский Dj и Музыкальный продюсер, совладелец лейбла Ram Records.

Карьера 
Энди Си начал свою карьеру диджея в начале 1990-х на рейвах в его родном Эссексе в возрасте 14 лет.
Вскоре он совместно с Ant Miles открывает свой звукозаписывающий лейбл — Ram Records.

Дискография

Релизы

Mix CD

Ссылки 
 RAM Records
 Andy C’s Myspace
 Andy C’s profile at The End
 Drum & Bass arena
 
 
 профиль на Dj.ru

Музыканты в стиле драм-н-бейс
Артисты, известные под псевдонимами